Fillmore County can refer to two real, and one fictional county in the US

 Fillmore County, Minnesota
 Fillmore County, Nebraska
 The fictional Fillmore County, Kansas